Guttipelopia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Ernst Josef Fittkau 1962. Guttipelopia ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Guttipelopia